Xianfeng kan avse:

Personer
 Xianfeng-kejsaren (1831–1861), kinesisk kejsare

Geografi

Kina
 Xianfeng, Enshi – härad under autonoma prefekturen Enshi, Hubei-provinsen
 Xianfeng (köping i Kina, Heilongjiang, lat 46,80, long 126,37)  
 Xianfeng (köping i Kina, Sichuan, lat 31,63, long 106,30) 
 Xianfeng Zhen (köping i Kina) – köping i Yunnan
 Xianfeng (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,21, long 106,30) – köping
 Xianfeng (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,01, long 120,98) – köping
 Xianfeng (socken i Kina, Heilongjiang, lat 48,02, long 125,09)
 Xianfeng (socken i Kina, Hunan)
 Xianfeng (socken i Kina, Inre Mongoliet)
 Xianfeng (socken i Kina, Sichuan, lat 28,23, long 105,04)
 Xianfeng Shan – berg i Fujian
 Xianfeng Shuiku – vattenreservoar i Heilongjiang